El Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 2013 (oficialmente Eni Motorrad Grand Prix Deutschland) fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 12 al 14 de julio de 2013 en el circuito de Sachsenring situado en la localidad de Hohenstein-Ernstthal en el estado de Sajonia, Alemania.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Cal Crutchlow y Valentino Rossi. Jordi Torres fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Simone Corsi y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Álex Rins, Luis Salom fue segundo y Maverick Viñales tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Alemania
Deporte en Alemania en 2013
2013